Kautsky ist der Name von

 Benedikt Kautsky (1894–1960), österreichischer Schriftsteller und Politiker
 Hans Kautsky (1891–1966), österreichischer Chemiker
 Johann Kautsky (1827–1896),  tschechischer Bühnenbild- und Landschaftsmaler
 Karl Kautsky (1854–1938), deutscher Sozialdemokrat
 Luise Kautsky (1864–1944), deutsche Kommunalpolitikerin (USPD), (Berlin)
 Minna Kautsky (1837–1912), Schriftstellerin (Mutter von Karl Kautsky)
 Robert Kautsky (1895–1963), österreichischer Theatermaler, Bühnen- und Kostümbildner

Siehe auch:
 Kautsky-Effekt (zur Fluoreszenz bei Pflanzen)
 Kautsky (Familie)
 Kautzky